Le sigle TCO peut signifier :
 en économie,  ou coût global de possession en français ;
 en électrotechnique, tableau de contrôle optique ;
 en informatique, certification TCO ;
 en communication, Techniques de communication orale ;
 en géographie, Territoire de la Côte Ouest (La Réunion, France) ;
 en électricité, ;
 dans l'industrie, l'ancienne société ferroviaire française Société de Traction CEM-Oerlikon (TCO), filiale de la Compagnie Électro-Mécanique ;
 en agriculture, notamment en agroécologie et en viticulture, TCO se réfère au thé de compost oxygéné.